Kozly kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kozły, ort, Masoviens vojvodskap, Powiat wołomiński,

Tjeckien 

 Kozly (ort i Tjeckien), 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar